Tuba Önal (née le  à Istanbul) est une chanteuse turque. Elle est la représentante de la Turquie au Concours Eurovision de la chanson 1999 avec Dön artık.

Biographie 
Après des études au conservatoire, elle est diplômée du département des instruments à vent de l'université des beaux-arts Mimar-Sinan. Elle devient chanteuse de studio, comme choriste ou dans une centaine de publicités.

Önal participe pour la première fois à la sélection turque du Concours Eurovision de la chanson en 1992, alors qu'elle est choriste derrière Sebnem Özsaran. L'année suivante, Önal est chanteuse de Grup Pi, la chanson Seviyorum n'est pas placée.

Après une première tentative solo en 1997 avec Sevda bu dostum, elle remporte le concours de la sélection turque en 1999. Elle est accompagnée de trois chanteurs et de deux musiciens, Grup Mistik. Dön artık obtient 21 points et finit seizième des vingt-trois participants. En octobre de la même année, elle sort l'album Onun Adı Aşk.

Les années suivantes, on l'entend plus souvent comme choriste dans des productions pop turques.

Elle est la voix turque pour les chants de personnages de dessins animés : Nala, Pocahontas, Anastasia, Mulan...

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Participant au Concours Eurovision de la chanson pour la Turquie
Participant au Concours Eurovision de la chanson 1999
Chanteuse turque
Naissance en janvier 1984
Naissance à Istanbul